El término Gombe puede referirse a:

La Gombre en República Democrática del Congo.
Estado de Gombe en Nigeria.